William Hamilton
 William Hamilton (?–1717) a Brit Kelet-indiai Társaság sebésze
 Sir William Hamilton (1730–1803) skót diplomata, régész, geológus, vulkanológus
 Sir William Hamilton (1788–1856) skót filozófus, metafizikus, Hamilton 9. bárója
 William Hamilton (1883–1955) olimpiai bajnok amerikai atléta, futó
 William Hamilton (1884–1939) kanadai sportlövő, olimpikon
 William Hamilton (1921–2007) svéd díjlovagló, olimpikon
 William Hamilton (1930–2017) kanadai kerékpárversenyző, olimpikon
hasonló nevűek
 Sir William Rowan Hamilton (1805–1865) ír matematikus, fizikus, csillagász
 William Thomas Hamilton (1820–1888) amerikai szenátor (Maryland, 1869–1875)